Ива́н Фили́ппович Казако́в:
 Казаков, Иван Филиппович (1793—1833) — русский мореплаватель.
 Казаков, Иван Филиппович (1912—2005) — советский лётчик, совершивший таран.